Ce palmarès répertorie les récompenses décernées lors de la cérémonie The Game Awards qui se déroule chaque fin d'année. Le jeu/développeur/personne vainqueur y est le premier de chaque liste et est mis en gras.

The Game Awards 2020

The Game Awards 2019

The Game Awards 2018

The Game Awards 2017

The Game Awards 2016

The Game Awards 2015

The Game Awards 2014

Récompenses décernées par le jury

Récompenses décernées par les fans

Distinctions honorifiques

Références

Annexes

Articles connexes 
 The Game Awards

Liens externes 
Site Officiel

Récompense de jeu vidéo